Mężczyzna imieniem Ove – powieść Fredrika Backmana
 Mężczyzna imieniem Ove – szwedzki film z 2015, adaptacja powieści